Park Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Park Apartments (Connecticut), ID-Nr. 90001427
 Park Apartments (Kalifornien), ID-Nr. 79000560